Иран — одна из наиболее сейсмически активных стран в мире, место, где пересекаются несколько крупных разломов, которые охватывают не менее 90 % территории страны. В результате этого землетрясения в Иране происходят часто и являются достаточно разрушительными.

Геология и история 
Иранское нагорье является местом для большинства типов тектонической деятельности, в том числе активной складчатости, разломов и извержений вулканов. Во время многочисленных землетрясений в регионе погибли тысячи людей, они также привели к потере ценных природных ресурсов. Начиная с 1900 года числятся, по крайней мере, 126,000 погибших в результате землетрясения в Иране.

Землетрясения

Примечания

Ссылки 
 Latest earthquakes in Iran and adjacent areas — Iranian Seismological Center

 
Земл
Иран